USS Chicago war der Name mehrerer Kriegsschiffe der US-Marine:
 USS Chicago (1885), ein Kreuzer
 USS Chicago (CA-29), ein schwerer Kreuzer der Northampton-Klasse, beauftragt 1931
 USS Chicago (CA-136), ein schwerer Kreuzer, beauftragt 1945
 USS Chicago (SSN-721), ein nukleares U-Boot der Los-Angeles-Klasse, beauftragt 1986

Chicago
USS